Неводчиков (Новодчиков) — фамилия.

Известные носители:

 Неофит (Неводчиков) (в миру Николай Васильевич Неводчиков; 1822—1910) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кишинёвский и Хотинский.
 Неводчиков, Михаил Васильевич (1706 — после 1775) — российский купец, мореплаватель, картограф, геодезист.